Segons el Gènesi capítol vint-i-cinquè, Quedmà fou l'últim fill d'Ismael. El Llibre de Jasher citava el nom dels seus quatre fills: Quedmà, Calip, Tahti i Omir.

Referències 

Fills d'Ismael